Landser steht für:
 Landser (Soldat), einen deutschen Soldaten der Landstreitkräfte
 Landser (Band), eine neonazistische Band aus Berlin
 Landser (Haut-Rhin), eine Gemeinde in der französischen Region Elsass
 Der Landser, Heftromanreihe aus dem Pabel-Moewig-Verlag
 Mitglied einer Landsmannschaft (Studentenverbindung), siehe dort

Siehe auch:
 Landseer
 Lanzer
 Lancer